«Believe In Love» es una canción perteneciente a la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, lanzado como sencillo en agosto de 1988 por Polydor Records e incluido como pista nueve del álbum Savage Amusement publicado el mismo año. Fue escrita por Klaus Meine en las letras y por Rudolf Schenker en la música, cuyas líricas tratan sobre una ruptura de pareja y como el hombre trata de recuperarlo aunque sin éxito.

Por otro lado fue lanzado en dos formatos masivos de la época, el vinilo de 12" que tuvo como lado B a «Rhythm of Love» y a «Love On the Run» y en formato maxi sencillo con «Love On the Run» y la versión LP de «Believe In Love».

En el mismo año fue grabado el vídeo musical, cuya dirección estuvo a cargo de Marty Callner. En él se incluyeron imágenes de la banda interpretando la canción mezcladas con otras tomadas durante la gira Savage Amusement Tour (1988-1989) en la ciudad de Leningrado en la antigua URSS.

Lista de canciones

Músicos 
 Klaus Meine: voz
 Rudolf Schenker: guitarra rítmica
 Matthias Jabs: guitarra líder
 Francis Buchholz: bajo
 Herman Rarebell: batería

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial de Scorpions
Video oficial en Youtube.com

Sencillos de Scorpions
Sencillos de 1988
Sencillos de hard rock
Sencillos de Polydor Records
Canciones de Scorpions
Canciones de 1988
Canciones en inglés
Baladas de rock
Vídeos musicales certificados por VEVO